Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel de AAPT Championships) van 2002 werd gespeeld van 31 december tot en met 6 januari in het Australische Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide